FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2010. bilo je sedmo izdanje Svjetskog klupskog prvenstva, nogometnog natjecanja koje jednom godišnje organizira najvažnija svjetska nogometna organizacija FIFA. Prvenstvo se igralo u razdoblju od 8. do 18. prosinca 2010 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Ostali kandidati za domaćinstvo bili su Australija i Japan. Portugal je također izrazio zanimanje za domaćinstvo, ali su kasnije povukli kandidaturu.

Ovogodišnje izdanje prvenstva postalo je značajno po tome što je do finala natjecanja po prvi put stigla momčad koja ne dolazi ni iz Europe niti Južne Amerike, nakon što je afrički TP Mazembe iz DR Kongo pobijedio brazilski Internacional u polufinalu. Međutim, Mazembe nije uspio proći zadnji izazov, izgubili su od talijanskog Intera rezultatom 3:0 u finalu. Ovo je Interu bio treći svjetski naslov, s obzirom na to da su dvaput osvojili preteču Svjetskog klupskog prvenstva, Interkontinentalni kup, 1964. i 1965.

Momčadi u natjecanju

1 Podebljane godine označavaju osvajanje natjecanje te godine (Internacional je prvi prijašnji osvajač Svjetskog prvenstva koji je ponovio nastup u natjecanju)

Stadioni
Abu Dhabi bio je jedini grad domaćin FIFA Svjetskog klupskog prvenstva 2010.

Suci

Utakmice
Ždrijeb natjecanja održan je 27. listopada 2010. u FIFA-inom sjedištu u Zürichu u Švicarskoj da bi se odredili položaji triju ekipa u četvrtfinalu.

Svi termini su po lokalnom vremenu (UTC+4)

Razigravanje za četvrtfinale

Četvrtfinale

Polufinale

Za peto mjesto

Za treće mjesto

Finale

Statistika

Konačni poredak

Strijelci

3 gola
 Mauricio Molina (Seongnam Ilhwa Chunma)

2 gola
 Fernando Baiano (Al-Wahda)
 Alecsandro (Internacional)
 Darío Cvitanich (Pachuca)

1 gol
 Hugo (Al-Wahda)
 Abdulrahim Jumaa (Al-Wahda)
 Mahmoud Khamees (Al-Wahda)
 Ismail Matar (Al-Wahda)
 Andrés D'Alessandro (Internacional)
 Tinga (Internacional)

1 gol (nast.)
 Jonathan Biabiany (Internazionale)
 Samuel Eto'o (Internazionale)
 Diego Milito (Internazionale)
 Goran Pandev (Internazionale)
 Dejan Stanković (Internazionale)
 Javier Zanetti (Internazionale)
 Cho Dong-Geon (Seongnam Ilhwa Chunma)
 Choi Sung-Kuk (Seongnam Ilhwa Chunma)
 Saša Ognenovski (Seongnam Ilhwa Chunma)
 Mbenza Bedi (TP Mazembe)
 Mulota Kabangu (TP Mazembe)
 Dioko Kaluyituka (TP Mazembe)

Nagrade

Izvori

Vanjske poveznice
FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo 2010.  na FIFA.com

Prvenstvo 2010.